Sainte-Beuve kan syfta på: 

 Jacques de Sainte-Beuve (1613–1677), fransk teolog
 Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804–1869), fransk litteraturkritiker och författare
 Sainte-Beuve-en-Rivière, fransk kommun
 Le Caule-Sainte-Beuve, fransk kommun